Litti ist

 Litti (Fluss), ein Fluss in Guinea

Litti ist der Familienname oder Spitzmane folgender Personen:

 Spitzname von Pierre Littbarski
 Bernd Litti (* 7. Juni 1952), deutscher Sportjournalist

Siehe auch:
 Liti